Олег Мальцев:
 Мальцев, Олег Анатольевич (1963—2020) — советский и российский хоккеист.
 Мальцев, Олег Витальевич (род. 1967) — российский дзюдоист.